Orange River ist der Name folgender Flüsse:

 Orange River (Jamaica)
 Orange River (Maine) in den Vereinigten Staaten
 Orange River (Gordon River), Nebenfluss des Gordon River in Tasmanien, Australien 
 Orange River, englischer Name des Oranje (Fluss) in Südafrika

Orange River steht für
 Apostolisches Vikariat Orange River in Südafrika, siehe Bistum Keimoes-Upington